

Населені пункти та їхні частини
 Слупе — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Слупе — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Слупе — частина села Ґрабіни в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Слупе — частина села Хотова в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Слупе — лісова осада в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства

Примітки